Рожа — мальва;
 Рожа — багаторічна декоративна рослина родини мальвових;
 Рожа собача — багаторічна невелика рослина родини мальвових;
 Рожа панська — троянда;
 Рожа гайова — шипшина.